Ramírez kan som auktorsförkortning betyda:

 Martín J. Ramírez
 José Ramírez

Robotskapade auktorsförkortningar